

События 
Комета Галлея прошла на расстоянии в 0,17 а. е. от Земли.

Римская империя 
 Консулы Тит Гений Север и Марк Педуцей Стлога Присцин.
 Землетрясением разрушен город Мира в Ликии.

Азия 
 Разбиты ухуани.

Родились 
Таньшихуай (141—181) — создатель единой державы сяньби, завоеватель, демонстративно не принимал какого-либо титула.

Скончались 
 Фаустина Старшая — императрица-консорт Римской империи (138—141), жена Антонина Пия
 Феликс (епископ Византийский) (136—141), святой
 Филон Библский — финикийский историк
  — патриарх Александрии  (131—141), святой

Галерея

См. также

Примечания